Härkisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Härkisaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Härkisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,34, long 24,75), 
 Härkisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,42, long 24,82), 
 Härkisaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,14, long 23,74), 
 Härkisaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,04, long 24,19), 
 Härkisaari (ö i Birkaland, Södra Birkaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar